Benetice (Vysočina), een Tsjechische gemeente in de regio Vysočina
Benetice (Světlá nad Sázavou), een klein dorp in de Tsjechische gemeente Světlá nad Sázavou